La chapelle de Gotty est une chapelle catholique française, située dans le département de la Haute-Savoie, dans la commune de La Clusaz.

Historique 

Gotty
La Clusaz